Сухонойский сельсовет — сельское поселение в Уярском районе Красноярского края.

Административный центр — село Сухоной.

Выделен в 1989 году из Сушиновского сельсовета.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Красноярского края от 18 февраля 2005 года № 13-3040 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Уярский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Сухоной.

Местное самоуправление 
 Сухонойский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  7

 Глава муниципального образования
 Емельянов Павел Михайлович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Известные уроженцы  
 Иванов, Георгий Степанович (1901—1970) — советский военачальник, полковник.
 Кулешов, Павел Николаевич (1908—2000) — советский военачальник, маршал артиллерии, Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Муниципальные образования Уярского района
Сельские поселения Красноярского края